Esistono più comuni francesi con questo nome

La Jarrie (Charente-Maritime)
Jarrie – Isère